Пятидневка (разг.) — единица измерения времени, равная  дням.

Пятидневкой называлась непрерывная неделя («непрерывка»), состоящая из пяти дней, введённая с началом Первой пятилетки. Нововведение получило название советский революционный календарь, которым в период с 1929 по 1931 годы была заменена обычная 7-дневная неделя. Каждому дню такой недели соответствовал цветовой код: жёлтый, розовый, красный, фиолетовый, зелёный. Каждый трудящийся соответствовал одному из цветовых кодов и имел 4 рабочих дня и один выходной.

Достоинства 
Выгодами пятидневки по сравнению с обычной рабочей неделей — отсутствие простоя оборудования из-за выходных. При обычной неделе простои станков составляют почти 30 % времени (2 дня из семи). В соответствии с лозунгом «пятилетку в четыре года», рост производительности труда при непрерывке, особенно механизированного, позволял добиться этого.

Недостатки 
 При современной неделе трудящийся имеет два выходных каждые семь дней, а при пятидневке каждые десять дней, то есть в год имеет на 42 % выходных меньше.
 Возникали проблемы личного характера, если муж и жена имели выходные, выпадающие на разные дни.

Современное употребление 
Впоследствии пятидневкой стали называть 5 рабочих дней от понедельника до пятницы при обычной семидневной неделе. В СССР пятидневная рабочая неделя была введена 7 марта 1967 года.

См. также 
 Советский революционный календарь

Примечания

Литература 
 

Единицы измерения времени